Ларс Ленхоф (род. 20 сентября 1986, Целле) — немецкий гандболист.

Карьера

Клубная 
Ларс Ленхоф воспитанник клуба Целле. В 2004 году Ларс Ленхоф начал профессиональную карьеру в немецком клубе Ганновер-Бургдорф.

Статистика 
Статистика Ларс Ленхоф в сезоне 2018/19 указана на 30.1.2019

Ссылки 
 

Гандболисты Германии
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»